romanizacja (starożytność)
 romanizacja (językoznawstwo)
 romanizacja (etnologia)